Swinford – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Swinford – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Swinford – miasto w hrabstwie Mayo w Irlandii